Сальницы — название населённых пунктов в России:

 Сальницы — деревня в Можайском районе Московской области.
 Сальницы — деревня в Пушкиногорском районе Псковской области.

См. также 
 Сальница